Muziek
 Johnny (Di-rect) - single van de band Di-rect
 Johnny Don’t Do It - single van 10cc
 Johnny the Horse - single van Madness
 Johnny (John Farnham) - album van John Farnham
 Johnny (Johnny Mathis) - album van Johnny Mathis

Film
 Johnny (1980) - Indiase film in de taal Tamil
 Johny (film) - Indiase film in de taal Malayam
 Johnny (2003) - Indiase film in de taal Telugu
 Johnny (2018) - Indiase film in de taal Tamil
 Johnny (1999) - Canadese film

Personen (incompleet)
 Johnny Rep - Nederlands voetballer
 Johnny Doran - Ierse uillean pipes-speler